Zkratka DAC může označovat:

 DAC (automobilový výrobce) – rumnský výrobce automobilů, zkratka Diesel Auto Camion
 D/A převodník
 Discretionary Access Control – forma řízení přístupu ke zdrojům v počítači (počítačová bezpečnost)
 FC DAC 1904 Dunajská Streda – slovenský fotbalový klub